Нягань — город в Тюменской области России
 Нягань-Юган — один из вариантов названия реки Нягыньюган в Тюменской области России
 «Нягань» — название аэропорта в Тюменской области России

См. также 
 ОАО «ТНК-Нягань»